Songieu é uma ex-comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Em 1 de janeiro de 2016 foi fundida com as comunas de Hotonnes, Le Grand-Abergement e Le Petit-Abergement para a criação da nova comuna de Haut-Valromey.

Demografia 
Em 2006 Songieu apresentava uma população de 118 habitantes, distribuídos por 124 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Antigas comunas de Ain